Gelbart ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Gelbart (1878–1948), deutscher Kirchenmusiker, Musikpädagoge und Komponist in Frankfurt/Main
 Larry Gelbart (1928–2009), US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur
 Nathan Gelbart (* 1966), deutscher Rechtsanwalt und jüdischer Funktionär
 Petra Gelbart (* 1978), tschechische Menschenrechtsaktivistin
 Stephen Gelbart (* 1946), israelisch-US-amerikanischer Mathematiker
 William Gelbart (* 1946), US-amerikanischer Chemiker